Pyöriäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyöriäluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Pyöriäluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar